Česká volejbalová extraliga mužů 2006/07.(Česká kooperativa extraliga mužů)

Konečná tabulka po 27. kole

Vyřazovací boje

Čtvrtfinále 
(na 3. vítězná utkání)

VK Jihostroj České Budějovice - 3:0 - VSC Fatra Zlín 
30.3. České Budějovice - Zlín 3:2 (-23, -19, 20, 14, 12)
31.3. České Budějovice - Zlín 3:2 (23, -22, 21, -21, 7)
3.4. Zlín - Č. Budějovice 2:3 (21, 23, -21, -20, -10)

VK DHL Ostrava - 1:3 - JMP Volejbal Brno 
30.3. Ostrava - Brno 3:1 (17, -22, 23, 17)
31.3. Ostrava - Brno 0:3 (-22, -27, -18)
3.4. Brno - Ostrava 3:1 (21, -15, 20, 15)
4.4. Brno - Ostrava 3:2 (-14, 32, -18, 17, 11)

VK Dukla Liberec - 3:0 - SK Volejbal Ústí n. Labem 
30.3. Liberec - Ústí nad Labem 3:0 (18, 22, 18)
31.3. Liberec - Ústí nad Labem 3:1 (-26, 19, 23, 26)
3.4. Ústí nad Labem - Liberec 0:3 (-14, -25, -22)

VK Opava  - 3:2 - volleyball.cz Kladno
29.3. Opava - Kladno 0:3 (-23, -18, -24)
30.3. Opava - Kladno 3:1 (-18, 18, 21, 25)
2.4. Kladno - Opava 1:3 (17, -22, -18, -23)
3.4. Kladno - Opava 3:1 (16, 14, -20, 14)
7.4. Opava - Kladno 3:1 (20, -21, 24, 19)

Semifinále 
(na 3. vítězná utkání)

VK Jihostroj České Budějovice - 3:0 - JMP Volejbal Brno 
13.4. Č. Budějovice - Brno 3:1 (-23, 22, 22, 22)
14.4. Č. Budějovice - Brno 3:0 (14, 16, 16).  
17.4. Brno - Č. Budějovice 0:3 (-24, -21, -24)

VK Dukla Liberec - 3:2 - VK Opava  
13.4. Liberec - Opava 3:0 (23, 19, 19)
14.4. Liberec - Opava 3:0 (21, 19, 20). 
17.4. Opava - Liberec 3:1 (15, 22, -24, 24)
18.4. Opava - Liberec 3:0 (20, 21, 20)
21.4. Liberec - Opava 3:1 (20, 28, -26, 23)

O 3. Místo 
(na 3. vítězná utkání)

VK Opava  - 3:1 - JMP Volejbal Brno 
27.4. Opava - Brno 2:3 (-23, -21, 14, 22, -6)
28.4. Opava - Brno 3:0 (20, 22, 22)
1.5. Brno - Opava 1:3 (-23, 21, -23, -27)
2.5. Brno - Opava 1:3 (-22, 21, -21, -17)

Finále 
(na 4. vítězná utkání)

VK Jihostroj České Budějovice  - 4:1 - VK Dukla Liberec
27.4. Č. Budějovice - Liberec 3:0 (20, 22, 19)
28.4. Č. Budějovice - Liberec 3:2 (-20, 23, -23, 22, 11)
1.5. Liberec - Č. Budějovice 3:0 (22, 15, 23)
2.5. Liberec - Č. Budějovice 0:3 (-24, -21, -14)
5.5. Č. Budějovice - Liberec 3:0 (22, 20, 23)

Konečná tabulka 

Baráž se nehrála a družstvo VK Karbo Benátky nad Jizerou rovnou sestoupilo do 1. ligy mužů.

Externí odkazy 
http://www.cvf.cz   (oficiální stránky volejbalového svazu)
http://volejbal.idnes.cz/extraliga-volejbalistu-2006-07-play-off-d7t-/vol_muzi.asp?y=vol_muzi/playoff0607.htm

Česká volejbalová extraliga mužů
Volejbal v roce 2006
Volejbal v roce 2007
Sport v Česku v roce 2006
Sport v Česku v roce 2007